Softic ist der Familienname folgender Personen:

 Almer Softic (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Erwin Softic (* 2001), österreichischer Fußballspieler